Cheating Wives Tales ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios New Sensations und vom Regisseur Mario Rossi. Von 2006 bis 2009 wurden 15 Teile der Serie gedreht.

Die Handlung aller Filme erzählt von untreuen Ehefrauen, welche jüngere Männer verführen. Die Serie ist dem MILF-Genre zuzuordnen. Bekannte Darstellerinnen, wie z. B. Teri Weigel, Priya Rai, Mikayla Mendez und Puma Swede, haben in den Filmen mitgespielt. Im Jahr 2009 wurde die Serie mit dem AVN Award als Best Vignette Series ausgezeichnet.

Darsteller 
 Cheating Wives Tales 1 (2006): Bailey O'Dare, Davia Ardell, Ginger Lea, Jasmine, Veronica Rayne
 Cheating Wives Tales 2 (2006): Lori Lust, Michelle Lay, Phyllisha Anne, Sheila Marie, Shannon Kelly
 Cheating Wives Tales 3 (2006): Cynthia Pendragon, Devon Lee, Logan James, Puma Swede, Zoe Matthews, Michelle Lay
 Cheating Wives Tales 4 (2007): April Blossom, Carolyn Reese, Gia Marley, Diana Prince, Regan Anthony
 Cheating Wives Tales 5 (2007): Barbie Baja, Darryl Hanah, Heidi Mayne, Isabella Manelli, Kelli Tyler, Logan James
 Cheating Wives Tales 6 (2007): Jade Davin, Kayla Carrera, Kayla Synz, Mya Luanna, Victoria Valentino
 Cheating Wives Tales 7 (2007): Kitty Lynxxx, Michelle McLaren, Rhylee Richards, Rhyse Richards, Sophia Lomeli, Kayla Carrera
 Cheating Wives Tales 8 (2007): Adriana Deville, Austin Kincaid, Brandi Edwards, Diana Doll, Priya Rai
 Cheating Wives Tales 9 (2008): Claudia Rossi, Jordan Kingsley, Maria Bellucci, Monica Mayhem, Payton Leigh
 Cheating Wives Tales 10 (2008): Holly West, Hunter Bryce, Katrina Isis, Kristina Cross, Violet Adamson, Priya Rai
 Cheating Wives Tales 11 (2008): Brianna Beach, Dylan Ryder, Holly Halston, Monique Fuentes, Ricki Raxxx, Mikayla Mendez
 Cheating Wives Tales 12 (2008): Amber Lynn Bach, Anya Wood, Brittany O’Connell, Lucky Benton
 Cheating Wives Tales 13 (2009): Alayna Dior, Eva Karera, Kora Cummings, Tessie Marino, Zoey Holloway
 Cheating Wives Tales 14 (2009): Alexis Golden, Camryn Cross, Diamond Foxxx, Ka Lee, Teri Weigel, Jazella Moore
 Cheating Wives Tales 15 (2009): Alexis Breeze, Giselle, Holly Sampson, Jaylene Rio, Leah Lust, Morgan Reigns

Auszeichnungen 
 2009: AVN Award – Best Vignette Series

Weblinks 
 Cheating Wives Tales in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film